De Maaskade is een 19e-eeuwse straat in Q4, een wijk in de binnenstad van de Nederlandse plaats Venlo.

Locatie 
De straat loopt in noordelijke richting van de Peperstraat tot aan het Wilhelminapark en is slechts aan één zijde bebouwd, de oostzijde. Evenwijdig met de Maaskade loopt, iets verder richting binnenstad, het Maasschriksel.

Geschiedenis 
Zoals de naam al zegt, is het een kade aan de Maas. Aldaar, lager gelegen, ligt ook een aanlegkade. Deze kwam in 1904 gereed. Tegenwoordig wordt deze de Lage Loswal genoemd, vooral met bestemming parkeerplaats. Bovenaan deze Lage Loswal lag tot de slechting der vestingwerken het Steenen Bolwerck. Ongeveer in het midden van de straat bevond zich een stadspomp. Ook komt op deze straat de Bolwaterstraat uit, waar in de vestingtijd de Helbeek in de Maas stroomde. Doordat de Maas steevast lager lag dan deze monding, maakte het water een bruisend geluid. In het Venloos heet dit broéze. De gaper bij de monding werd in het Venloos Broézer genoemd.

In de 21e eeuw is dit een straat, die nog gerenoveerd dient te worden in het kader van het stadsvernieuwingsproject. Hiermee zal waarschijnlijk worden aangevangen vanaf 2013.

Zie ook 
 Q4 (wijk)

Externe links 
 Overzicht gelerateerde onderwerpen over deze straat

Straat in Venlo
Geschiedenis van Venlo